Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden bei den Wimbledon Championships 2014 des Damentennis. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 17. bis 19. Juni 2014 stattfand. Ausgespielt wurden zwölf Startplätze.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

Dameneinzel (Qualifikation)
2014